Нижче наведено список 77 муніципалітетів провінції Сондріо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Сондріо